Jacques Deval (1890-1972) – commediografo, regista e scrittore francese
 Juan Gonzalo Gómez Deval (1955) – compositore francese
 Lucio Deval (1919-1988) – attore argentino
 Marguerite Deval (1866-1955) – attrice e cantante francese
 Néstor Deval (...) – attore argentino
 Pierre Deval (1758-1829) – politico francese
 Pierre Deval (1897-1993) – pittore francese
 Pierre Deval (1758-1829) – diplomatico francese